Васи́лий Петро́в: 
 
 
 
 Петров, Василий Маркович (1925—1989) — советский разведчик, полный кавалер ордена Славы.
 
 Петров, Василий Прокопьевич (1915—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Петров, Василий Родионович (1875—1937) — русский и советский певец (бас).
 Петров, Василий Степанович (1922—2003) — генерал-лейтенант артиллерии, дважды Герой Советского Союза.
 Петров, Василий Терентьевич (1877—1923) — настоящее имя серийного убийцы Василия Комарова.
 Петров, Василий Юрьевич (род. 1946) — ректор Пермского государственного технического университета.
 Петров, Василий Яковлевич (1921—1944) — советский разведчик, Герой Советского Союза.

Примечания